Lindman ist der Familienname folgender Personen:
 Åke Lindman (1928–2009), finnischer Fußballspieler und Schauspieler
 Arvid Lindman (1862–1936), schwedischer Konteradmiral, Politiker und Premierminister
 Bo Lindman (1899–1992), schwedischer Moderner Fünfkämpfer und Fechter
 Carl Axel Magnus Lindman (1856–1928), schwedischer Botaniker
 Kai Lindman (1949–2021), deutscher Lehrer, Papier- und Ersatzgeldexperte, Journalist und Verleger; siehe Werner Kieselbach
 Pia Lindman (* 1965), finnische Künstlerin 
 Sven Lindman (* 1942), schwedischer Fußballspieler